Не следует путать с 525-м артиллерийским полком ПТО формирования 1941 года

525-й лёгкий артиллерийский полк - воинское подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк формируется с января 1942 года как 525-й артиллерийский полк противотанковой обороны.

В составе действующей армии с 02.03.1942 по 09.05.1945 года

После формирования вошёл в состав Московской зоны обороны, затем направлен на Брянский фронт, весной 1942 года переименован в 525-й лёгкий артиллерийский полк, 01.07.1942 года переименован в 525-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Вёл боевые действия на левом берегу реки Дон южнее Воронежа.

Осенью 1942 года отведён в тыл, включён в состав 5-й танковой армии, принял участие в Сталинградской битве. В ноябре 1942 года включён в 7-ю артиллерийскую дивизию, вновь переименован в 525-й лёгкий артиллерийский полк, в феврале 1943 сведён с другими подразделениями в 11-ю лёгкую артиллерийскую бригаду.

 О боевом пути полка смотри статью 11-я лёгкая артиллерийская бригада 
 О боевом пути полка смотри статью 7-я артиллерийская дивизия

Полное наименование 
 525-й лёгкий артиллерийский полк

Подчинение

Командиры

Воины полка — Герои Советского Союза

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру 

Лёгкие артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Противотанковые артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Участники Воронежско-Ворошиловградской операции (1942)
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году